Verebélyi Konrád (Szentes, 1995. december 11. –) magyar labdarúgó, 2013 óta a Kecskeméti TE kapusa.

Pályafutása 
Verebélyi pályafutását a helyi Szentesi Farkasok csapatánál kezdte, ezután a Kecskemét utánpótlásában nevelkedett. Egyre feljebb lépkedett a ranglistán, a 2012–13-as szezonban többször játszhatott az NB III-as tartalékcsapatban, 3 mérkőzésen az élvonalbeli csapat kispadjára is leülhetett. A Ligakupában több fontos mérkőzésen is lehetőséget kapott. 2013. február 13-án bejelentették, hogy Verebélyi a Honvéd U19-es csapatához igazol. A fővárosiaknál nem töltött sok időt, hiszen júliusban visszatért a lila-fehérekhez. A 2013–14-es szezonban sérülésekkel bajlódott, emiatt fordulhatott az elő, hogy két mérkőzésen a megyei 1. osztályban is pályára léphetett a Kecskemét második csapatában, amely az átszervezés miatt került ebbe a ligába, de amikor egészséges volt, az U21-es csapatban védett. 

A nagy nap az utolsó fordulóban jött el Verebélyi számára: 2014. május 31-én kezdőként vonult ki a gyepre a Puskás Akadémia ellen, amely végül Szakály Dénes duplájával 2–1-re győzött.

Statisztikák 

2014. szeptember 16. szerint

További információk 
MLSZ 
HLSZ 

Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Kecskeméti TE labdarúgói
Szentesiek
1995-ben született személyek
Élő személyek
A Ceglédi VSE labdarúgói